Dmitri Anatolievitch Pestounov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec le Metallourg Magnitogorsk dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de Phoenix en , en . Il remporte la Superliga 2007 et la Coupe Spengler 2005 avec le club de Magnitogorsk. Il décroche la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 32|| 4|| 0|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 50|| 6|| 7|| 13|| 40|| 14|| 0|| 3|| 3|| 25
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 37|| 4|| 4|| 8|| 46|| || || || ||
|-
| 2004-2005 || HK Spartak Moscou || Superliga|| 12|| 1|| 1|| 2|| 14|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 48|| 6|| 15|| 21|| 58|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 53|| 5|| 18|| 23|| 26|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| HK Spartak Moscou || Superliga|| 51|| 8|| 17|| 25|| 56|| 5|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 56|| 7|| 34|| 41|| 58|| 9|| 0|| 3|| 3|| 16
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk || KHL || 48|| 5|| 18|| 23|| 30|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 43|| 6|| 11|| 17|| 46|| || || || ||
|-
| OHK Dinamo || KHL|| 10|| 3|| 2|| 5|| 4|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 30|| 2|| 7|| 9|| 38|| 21|| 1|| 7|| 8|| 8
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 39|| 4|| 6|| 10|| 34|| 13|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 47|| 2|| 11|| 13|| 18|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| rowspan=2|2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 8|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Traktor Tcheliabinsk || KHL || 39 || 5 || 18 || 23 || 32 || 6 || 0 || 2 || 2 || 39
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||53 ||5 ||13 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||60 ||11 ||13 ||24 ||40 ||6 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||29 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Gyergyói HK || Erste Liga ||53 ||7 ||37 ||44 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Gyergyói HK || Roumanie ||23 ||8 ||20 ||28 ||39 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2019-2020 || Gyergyói HK || Erste Liga || 36|| 5|| 17|| 22|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Gyergyói HK || Roumanie || 14|| 4|| 20|| 24|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || DEAC || Erste Liga || 35|| 5|| 16|| 21|| || 5|| 1|| 1|| 2|| 
|-
| 2021-2022 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 35|| 4|| 12|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Liepāja || Lettonie || 11|| 4|| 6|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Références 

Naissance le 22 janvier 1985
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Champion de la Coupe Gagarine